

Волки — присілок, Ачитський міський округ, Свердловська область
 Волки — присілок, Котельницький район, Кіровська область

Див. також 
 Вовки